Il singolare del torneo di tennis Mamaia Challenger 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Nicolas Devilder che ha battuto in finale Adrian Ungur 6-3, 65-7, 7-610.

Teste di serie 

 Éric Prodon (primo turno)
 Nicolas Devilder (Campione)
 Iván Navarro (semifinali)
 Adrian Cruciat (semifinali)

 Dominik Meffert (secondo turno)
 David Guez (primo turno)
 Marc López (quarti di finale)
 Miguel-Angel Lopez Jaen (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Mamaia Challenger 2008